Paquetá Iate Clube é um clube náutico com sede na Ilha de Paquetá (Rio de Janeiro), na Praia das Gaivotas, que adota a sigla PIC. É considerado de utilidade pública por ato do governo estadual.

História
Fundado em 16 de agosto de 1956, o clube teve como seus primeiros fundadores, entre outros: Wolney Rocha Braune, Moacyr dos Santos Machado, Rivadavia dos Santos Machado, Fernando José Fogliati, Leon Waichenberg, Adhemar Rivermar de Almeida, Nilza Maria Dória, Bernadino da Silva, Joaquim Bernardino da Silva, Milton Bacon Itajahy, Wilson Pinto Novais, Julio Alves de Brito, Paulo Menezes Miranda, José Ventania Porto, Aires Câmara, Norberto Augusto Praça, Ivan Goretta Mundim.

O clube tem destaque em Paquetá, promovendo ações nas áreas desportivas, sociais e culturais.

Ligações externas
Paquetá Iate Clube

Clubes sociais do Rio de Janeiro
Ilha de Paquetá
Clubes de iatismo